«Marrash» es un apellido sirio que puede hacer referencia a:
 Francis Marrash: Escritor y poeta sirio.
 Abdallah Marrash: Emprendedor y intelectual sirio; residente en Francia y con nacionalidad británica.
 Maryana Marrash: Escritora y poetisa siria, mayor figura femenina del Nahda.

Familia Marrash